

Zene

Albumok

 Hello World, Aaron Moore-album (1996)
 Hello World, Scandal-album (2014)

Dalok

 Hello World, Lady Antebellum-dal (2010)
 Hello World, Tremeloes-dal (1969)

Turnék 
 Hello World, Scandal-koncertturné
 Hello World, a Scandal-koncertturnét feldolgozó dokumentumfilm

Egyéb

 „Helló, világ!” program, számítógépes program (angolul Hello world)
 Helló, világ!, Vinkó József televíziós műsora